Eine Dorfkirche Buchholz gibt es in folgenden Orten:

Brandenburg
Dorfkirche Buchholz (Altlandsberg)
Dorfkirche Buchholz (Beelitz)
Dorfkirche Buchholz (bei Niemegk)
Dorfkirche Buchholz (Pritzwalk)
Dorfkirche Buchholz (Steinhöfel)

Mecklenburg-Vorpommern
Dorfkirche Buchholz (Ziesendorf)
Dorfkirche Buchholz (bei Röbel)
Dorfkirche Buchholz (bei Rubow)

Sachsen-Anhalt
Dorfkirche Buchholz (Altmark)

Nordrhein-Westfalen
Evangelische Kirche (Buchholz) 

Siehe auch
Dorfkirche Französisch Buchholz
Dorfkirche Groß Buchholz (Perleberg)